PZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Sudan (Sudan)